Brule River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Brule River (Menominee River), in Michigan und Wisconsin
 Brule River (Oberer See), in Minnesota